Nissan Terrano — обозначение разных автомобилей компании Nissan:

 Nissan Terrano — обозначение среднего внедорожника Nissan Pathfinder (1986—2004 годов выпуска) на некоторых рынках (Японии и других).
 Nissan Terrano II (R20) — средний внедорожник, производившийся в Испании в 1993—1999 годах.
 Nissan Terrano — обозначение пикапа Nissan Navara D22 (представлен в 1997 г.) на рынке Чили.
 Nissan Terrano — обозначение варианта компактного кроссовера Renault Duster (с 2013 по настоящее время) для рынков ряда стран (Россия, Индия и другие).